Илья́ Дво́ркин:
 Дворкин, Илья Львович (1937—1973) — писатель, поэт, сценарист и прозаик.
 Дворкин, Илья (Израиль) Наумович (1902—?) — советский экономист.